

Classifica

Risultati

Prima giornata

Seconda giornata

Terza giornata

Quarta giornata

Quinta giornata

Sesta giornata

Settima giornata

Ottava giornata

Nona giornata

Decima giornata

Classifica marcatori 
8 gol
 Artëm Dzjuba
 Zlatan Ibrahimović
7 gol
 Marc Janko
4 gol
 David Alaba
3 gol
 Marko Arnautović
 Martin Harnik
 Aleksandr Kokorin
 Erkan Zengin
2 gol
 Zlatko Junuzović
 Rubin Okotie
 Fatos Bećiraj
 Stevan Jovetić
 Mirko Vučinić
 Sergej Ignaševič
 Marcus Berg
1 gol
 Marcel Sabitzer
 Franz Burgmeier
 Sandro Wieser
 Gheorghe Boghiu
 Eugeniu Cebotaru
 Alexandru Dedov
 Alexandru Epureanu
 Dejan Damjanović
 Stefan Savić
 Žarko Tomašević
 Alan Dzagoev
 Dmitrij Kombarov 
 Oleg Kuz'min
 Fëdor Smolov
 Jimmy Durmaz
 Ola Toivonen 
1 autogol
 Franz Burgmeier (pro )
 Petru Racu (pro )

Note

 Q